Bundeskanzler steht für:

 Bundeskanzler (Deutschland), deutscher Regierungschef
 Bundeskanzler (Österreich), österreichischer Regierungschef
 Bundeskanzler (Schweiz), Leiter der Schweizer Bundeskanzlei
 Bundeskanzler (Norddeutscher Bund), Exekutive des Norddeutschen Bundes

Siehe auch:
 Bundeskanzlerin (D-A-CH-Länder)
 Altbundeskanzler (ehemalig)
 Reichskanzler (1871 bis 1945)
 Staatskanzler (Begriffsklärung)
 Bundespräsident (Begriffsklärung)